Oriole (englisch Pirol) ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Oriole (Indiana)
 Oriole (Kentucky)
 Oriole (Maryland)
 Oriole (Missouri)
 Oriole (Pennsylvania)

Weiteres:
 Oriole (Automarke), ehemalige US-amerikanische Automarke
 Oriole (Rakete), Höhenforschungsrakete